Real Friends (band) - Amerikaanse band
 Real Friends (The Friends of Distinction) - album van The Friends of Distinction
 Real Friends (Chris Janson) - album van Chris Janson
 Real Friends (Kanye West) - single van Kanye West
 Real Friends (Camila Cabello) - single van Camila Cabello